Yangjeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yangjeong-dong, Namyangju, stadsdel i Namyangju, Gyeonggi, 
 Yangjeong-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Yangjeong-dong, Busan, stadsdel i Busan,